Liebenau peut faire référence à :
 Liebenau, commune allemande de l'arrondissement de Nienburg (Weser), en Basse-Saxe ;
 Liebenau, ville allemande de l'arrondissement de Cassel, en Hesse ;
 Liebenau, quartier de la ville de Graz en Autriche ;
 Liebenau, bourg autrichien du district de Freistadt, en Haute-Autriche.